Монгол Шуудан:
 Монгол Шуудан — почтовое ведомство Монголии.
 «Монгол Шуудан» — музыкальная группа.